Jayadeva, poète hindou reconnu chez les sikhs, du .